Zyprisch steht für
 Zyprische Küche, eine Variante der mediterranen Küche
 Zyprisch-Minoische Schrift

Siehe auch

 Zypern (Insel)
 Zyprer (Zyperngriechen und Zyperntürken)
 Zypriotisch